Liège kan syfta på följande:

Belgien 

 Liège (provins), provins i Vallonien
 Arrondissement de Liège, arrondissement i Vallonien, provinsen Liège
 Liège stad och kommun i Vallonien, provinsen Liège, 
 Furstbiskopsdömet Liège, i tysk-romerska riket, idag i Belgien

Frankrike 

 Le Liège, kommun, Département d'Indre-et-Loire, 

Robotskapade Frankrikeförgreningar